Tagua Tagua puede referirse a:
 San Vicente de Tagua Tagua, una comuna chilena en la Región de O'Higgins;
 Laguna de Tagua Tagua, un laguna desecada en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua;
 Laguna de Tagua-Tagua (comuna), una comuna chilena en la Región de O'Higgins, suprimida en 1928;
 Lago Tagua Tagua (Puelo), un lago en la cuenca media del río Puelo.